Orpí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orpí (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Orpí (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar